«Спорт Бойз Варнес» () — боливийский футбольный клуб из города Варнес департамента Санта-Крус. Играет домашние матчи на стадионе Самуэля Ваки. Чемпион Боливии 2015 года (Апертура).

История 
Клуб был основан 17 августа 1954 года.

В сезоне 2012/13 «Спорт Бойз» занял второе место в Национальном чемпионате B, уступив два очка «Гуабире». 13 июня 2013 года после двух ничейных матчей в плей-офф за повышение с «Петролеро» (2:2 и 1:1) «Спорт Бойз» во второй переигровке победил соперников со счетом 2:0, в конце матча дублем отметился Хоакин Ботеро, это позволило команде впервые в истории выйти в Профессиональную лигу Боливии. Благодаря этому достижению в высшей лиге оказались уже четыре команды из департамента Санта-Крус: «Блуминг», «Ориенте Петролеро», «Гуабира» и «Спорт Бойз».

Спустя два года, 20 декабря 2015 года, впервые в своей истории «Спорт Бойз» стал чемпионом страны, выиграв розыгрыш Апертуры с отрывом от «Боливара» в два очка.

«Спорт Бойз Варнес» стал известен в Южной Америке и мире благодаря некоторым неординарным решениям со стороны руководства команды. Так, в 2014 году клуб подписал профессиональный контракт с президентом Боливии Эво Моралесом (впрочем, он так и не был заявлен в официальные соревнования). В декабре 2013 года «Спорт Бойз Варнес» стал первым боливийским клубом, назначившим на должность исполняющей обязанности главного тренера женщину — Ильду Ордоньес.

Титулы 
  Чемпион Боливии (1): Ап. 2015

Известные игроки 
  Хоакин Ботеро
  Жасмани Кампос
  Кристиан Коимбра
  Леонель Моралес
  Хайме Морено
  Эдивальдо Рохас

Известные тренеры 
  Сельсо Айяла
  Хавьер Аскаргорта
  Нестор Клаусен
  Ильда Ордоньес

Примечания

Ссылки 
 Официальный блог

Футбольные клубы Боливии